Castelfidardo – comune italiano 
 Castelfidardo – cacciatorpediniere e successivamente torpediniera della Regia Marina varato nel 1922
 Castelfidardo – pirofregata corazzata della Regia Marina varata nel 1863